

Geografia 
 Candler-McAfee – census-designated place nella contea di DeKalb, Georgia, Stati Uniti d'America

Informatica 
 McAfee – azienda che si occupa di sicurezza informatica con sede a Santa Clara, California
 McAfee Total Protection – suite antivirus sviluppata dalla McAfee

Persone 
 Anndi McAfee – attrice, doppiatrice e cantante statunitense
 George McAfee – giocatore statunitense di football americano
 John McAfee – programmatore britannico naturalizzato statunitense, fondatore della McAfee
 Pat McAfee – wrestler, commentatore ed ex giocatore statunitense di football americano